St. Joannes de Deo Ziekenhuis (Utrecht), voormalig ziekenhuis in Utrecht
 Sint Johannes de Deoziekenhuis (of Sint Joannes de Deoziekenhuis), voormalig ziekenhuis in Haarlem